Pidou est un nom de famille porté notamment par :

 Auguste Pidou (1754 - 1821), précepteur, théologien, avocat et homme politique suisse ;
 François Pidou de Saint-Olon (1640 - 1720), diplomate, ambassadeur et écrivain français.

Homonymie de patronyme